

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Ашшурбанапал нанёс поражение эфиопам. Захват Нижнего Египта.
 Заговор в Египте, возглавляемый Нехао, правителем Мемфиса и Саиса. Заговор подавлен. Но Ашшурбанапал поставил Нехао во главе Нижнего Египта, приставив к нему ассирийского наместника.

Китай 
 27-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Согласно гл.14 «Ши цзи», чжоуский ван даровал титул хоу правителю Ци (между тем даже в «Чуньцю», внимательной к титулам, он и ранее именуется хоу), отправив посла Ляо подтвердить его полномочия как гегемона.
 Цзиньский гун хотел напасть на Го, но Ши Вэй посоветовал подождать, пока там начнутся смуты.
 Весной луский князь встретился с княгиней Малого Ци Бо-цзи в Тао.
 В 6 луне состоялся съезд князей в Ю, был заключён договор (князьями Ци, Сун, Лу, Чэнь и Чжэн).
 Осенью луский княжич Ю (родной брат Чжуан-гуна) поехал в Чэнь на похороны сановника Юань-чжуна (согласно «Цзо чжуань», это не церемонно).
 Зимой княгиня Малого Ци Бо-цзи приехала в Лу. цзюйский сановник Цин прибыл встретить невесту Шу-цзи из Лу. Князь Малого Ци прибыл в Лу для аудиенции.
 Зимой князья Ци и Лу провели съезд в Чэн-пу.

См. также

Примечания